Юрий Иванович Оноприенко () — советский и российский учёный-палеонтолог и стратиграф, доктор биологических наук (1992), профессор (1997). Специалист по палеозойским ископаемым кораллам — Ругозы.

Биография 
Родился 15 мая 1941 года в городе Киеве, УССР, в семье Ивана Григорьевича Оноприенко (род. 1915) и Зои Фёдоровны Антоненко (род. 1914).

Во время войны эвакуироваться из окружённого Киева не удалось. В конце лета 1943 года, перед освобождением от немецкой оккупации был тяжело ранен взрывом фугаса (осколки выходили до 40-летнего возраста).

В 1959 году окончил вечернюю школу в городе Ирпень Киевской области, работая машинистом насосной станции Военного санатория.

В 1960 году поступил на геологический факультет Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко (КГУ). Специализировался в палеонтологии и геологии, изучал психологию творчества и несколько европейских языков.

В 1965 году поступил в заочную аспирантуру КГУ к профессору О. Л. Эйнор. Кандидатскую диссертацию защитил в КГУ в 1973 году.

Работал в экспедициях на Севере СССР. C 1966 года — геолог Центральной комплексной тематической экспедиции Северо-Восточного геологического управления в городе Магадан. Занимался геологической съёмкой, палеонтологическими исследованиями.

В 1972 году переехал в город Владивосток. Работал в Биолого-почвенном институте ДВО АН СССР / РАН. Был заведующим лабораторией палеозоологии.

Ввёл новые методы и технику лабораторного исследования палеонтологии кораллов. Участвовал в международной программе «Биостратиграфия и фауна пограничных отложений девона и карбона Евразии».

Создал новую системно-информационную методологию эволюционных систем, обосновал закон сохранения информации в биологии, принципы информационного анализа биологических систем, концепцию информационного стереотипа.

Многие годы был доцентом и профессором в Дальневосточном Федеральном университете (с 1973) и Дальневосточном государственном техническом университете (с 1993). Создал оригинальные учебные программы и курсы учебные пособия по исторической геологии, палеонтологии и методологии естественных наук, читал курсы лекций: «Основы теории информации», «Основы системных исследований», «Синергетика».

Уаствовал в формах научного и университетского сообщества: лекториях, публичных лекциях, методологических семинарах, Профессорском клубе Владивостока.

Выступал в научно-популярных радио- и телепередачах, публиковал науковедческие и публицистические статьи.

Участвовал в программе создания новых учебников для университетов Украины, опубликовал книгу «Системно-информационная методология в современной науке: понятийный аппарат, возможности» (Киев, 2009).

Изучил и монографически описал более 1500 находок ископаемых тетракораллов (Ругозы — ) Восточной Сибири и Дальнего Востока (2 семейства, 25 родов, более 150 видов). Разрабатывал их систематику и филогению. Обосновал биостратиграфические критерии расчленения нижнего карбона по кораллам.

Скончался 25 сентября 2017 года во Владивостоке.

Семья 
 Брат — Оноприенко, Валентин Иванович (род. 1939) — советский и украинский историк науки, доктор философских наук.

Систематик 
Описал новые таксоны отряда Ругозы (или «четырёхлучевые кораллы», или «тетракораллы» — ):
 Род 
 Род

Членство в организациях 
 1975 — Всесоюзное палеонтологическое общество.

Награды и премии 
 2003 — лауреат конкурса на лучшее вузовское издание «Печатный двор. Дальний Восток-2002» за учебное пособие «Основы теории информации: Системный подход» (2003).

Библиография 
Автор более 150 научных работ, среди них:
 Эволюционная палеонтология и теория информации // Методология геологических наук. Киев: Наукова думка, 1979.
 New Rugosa findings in the Devonian-Carboniferous transitional deposits of the Omolon Massif, Field excursions guidebook. Тour 9 // 16 Pacific Science Congress. Khbarovsk, 1979.
 Upper famennian and tournaisian deposits of the Omolon region (NE — USSR) // Annales de la Société géologique de Belgique. 1983. Vol. 106. P. 335—399.
 Закон сохранения информации в биологии. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1985. 160 с.
 Наследственная информация и эволюция // Эволюционные исследования. Вавиловские темы. Владивосток, 1988.
 Информационные методы в биологии. Владивосток, 1989.
 Стереотипы в науке: информационный подход // Наука и науковедение. 1993. № 1-2. С. 41-48. (с Оноприенко В. И.)
 Общебиологическая методология и теория информации // Наука и науковедение. 1996. № 3/4.
 Основы теории информации: Системный подход. Владивосток, 2003.
 Эволюционная биология. Системно-информационный подход. Магадан, 2003.
 Раннекаменноугольные ругозы Северо-Востока России: проблемы морфологии, систематики, эволюции. Магадан, 2005.
 Стереотипы научные и социальные // Материалы научно-практической конференции ДВГУ, 2001.
 Какие научные открытия XX века можно считать эпохальными? // Колымские вести. 2001. № 11.
 Эволюция сознания как общая часть саморазвития материи // Totallogy-XXI. Постнеклассические исследования. Вып. 8. 2002.
 Раннекаменноугольные кораллы Северо-Востока России. Магадан, 2005.
 Наука у XXI столітті: проблеми і перспективи // Вісник НАН України. 2007. № 11.
 Инновации в науке и образовании // Вісник НАУ. Філософія. Культурологія. 2007. Вип. 6.
 Системно-информационная методология в современной науке // Наука и науковедение. 2008. № 1.
 Системно-информационная методология в современной науке: понятийный аппарат, возможности. Киев: Альфа-М, 2009. — 245 с. — ISBN 978-966-7967
 Анализ концепции этногенеза Л. Н. Гумилева с позиций системно-информационной методологии // Вісник НАУ. Філософія. Культурологія. Вип. 18.
 В поисках себя. Київ, 2013.

Ответственный редактор научных книг:
 Климатические летописи в четвертичных осадках Берингии / отв. ред.: Ю. И. Оноприенко, А. В. Ложкин. — Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2004. — 120 с. — ISBN 5-94729-060-X

Примечания

Литература 
 Оноприенко В. И. Юрий Оноприенко : геолог, палеонтолог, методолог. LAMBERT Academic Publishing, 2019. 352 с. — ISBN-13: 978-613-9-45977-3.

Ссылки 
 Ю. И. Оноприенко  — Группа палеозоологии, Федеральный центр биоразнобразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН.
 Ю. И. Оноприенко  — Колымские ВЕСТИ.
 Ю. И. Оноприенко  — палеонтологи СССР.
 Публикации  на сайте ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.
 Библиография  

Геологи СССР
Палеонтологи СССР
Палеонтологи России